Zybiwka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Zybiwka (Koselschtschyna), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna
 Zybiwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk